Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Kevin Curren 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Kevin Curren (finale)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1982